Bergvall är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas  Bergwall. Den 31 december 2014 vvar följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Bergvall 2 310
 Bergwall 209
Tillsammans blir detta 2 519 personer.

Personer med efternamnet Bergvall eller Bergwall
 Agne Bergvall (född 1962), friidrottstränare
 Andreas Bergwall (född 1974), bandymålvakt
 Anna Bergvall (1884–1964), skådespelare
 Arvid Bergvall (1881–1956), spelman
 Birgitta Bergvall-Kåreborn (född 1968), informatiker, universitetsrektor
 Einar Bergwall (1874–1959), präst
 Erik Bergvall (1880–1950), idrottsledare och sportjournalist
 Frans Bergvall (1903–1995), folkskollärare och hembygdsforskare 
 Fredrik Anton Bergwall (1804–1877), fabrikör och politiker
 Georgi Bergwall (1905–1981), bergmästare
 Gunnar Bergvall (född 1940), företagsledare i mediabranschen
 Harry Bergvall (1884–1976), skådespelare och teaterdirektör
 Helga Bergvall (1907–1978), författare
 Holger Bergwall (1879–1959), skolman
 John Bergvall (1892–1959), politiker, folkpartist
 Karl Petter Bergvall (född 1983), grisuppfödare och dokusåpadeltagare
 Knut Bergvall (1874–1945), målare
 Lennart Bergvall (1912–1999), arkitekt
 Maja Bergvall (1893–1986), författare
 Marcus Bergwall (född 1971), bandyspelare
 Mikael Bergwall (född 1958), sportjournalist
 Mårten Christoffer Bergvall (1782–1852), präst och riksdagsman
 Nils Bergvall (född 1945), astronom
 Olof Bergvall (1926–2017), ämbetsman
 Rustan Bergwall (1856–1942), bergsingenjör
 Sonja Bergvall (1907–1989), förlagstjänsteman och översättare
 Sten-Ove Bergwall (född 1940), journalist och författare
 Sture Bergwall (född 1950), dömd och frikänd för 8 mord
 Sven Bergvall (1881–1960), skådespelare
 Sven-Olof Bergvall  (född 1943), skidorienterare
 Thure Bergvall (1887–1950), friidrottare, maratonlöpare

Källor

Svenska efternamn